Наоси (яп.:直 или 直志) - японское мужское личное имя. Известные носители:

 Канно, Наоси (яп. 菅野直, 1921-1945) - японский военный лётчик-ас времён Второй мировой войны
 Фукусима, Наоси (яп. 福島 直, 1925–2003) - японский астрофизик
 Коми, Наоси (яп. 古味 直志, род. 1986) - японский художник манга
 Корияма, Наоси  (яп.  郡山 直, род. 1926)- японский поэт
 Мидзута, Наоси (яп. 水田 直志, род. 1972) - японский композитор и музыкант
 Накамура, Наоси (яп. 中村 直志, род. 1979) - японский футболист
 Охара, Наоси (яп. 小原 直, 1877–1967) - японский политический деятель.

Японские мужские имена